El Madrileño je madridski gradski derbi između Reala i Atletica. Ova su dva kluba vrlo suprotnog identiteta i različitih sudbina. Stanje u Madridu je potpuno indentično onome u Manchesteru između Uniteda i Cityja. Atletico se karakterizira kao sentimiento de rebeldía (Osjećaj pobune) protiv Reala. Za vrijeme Francova režima Atletico je bio privilegiraniji klub s više povlastica iako mu je politika bila krajnje ljevičarska. 
Atletico je bio, kako je već gore spomenuto, krajnje ljevičarski klub ponajprije zahvaljujući tome što se Real smatrao nacionalističkim i krajnje desničarskim klubom. No, ipak su navijači Reala Ultrasi "podbadali" navijače Atletica kako oni nisu čak ni najjači ljevičarski klub u gradu, već da je to Rayo Vallecano. Za Atletico navijaju većinom ljudi iz južnog Madrida i pretežito protestanti, dok za Real navijaju oni sa sjevera Madrida i pretežito rimokatolici. Do kraja 60-ih godina prošlog stoljeća Atletico je bio klub za kojeg je navijala većina Madridžana, ali se to promijenilo zbog toga što se Real pokazao boljim i uspješnijim.

Utakmice 

Ovo su samo susreti u Primeri:

Vanjske poveznice 

Nogomet u Španjolskoj
Real Madrid
Nogometni derbiji